Ontiveros puede referirse a:

Apellido español 
 Antonio López Ontiveros, geógrafo, historiador y profesor español.
 Emilio Ontiveros, economista español.
 Fidela Campiña Ontiveros (1894-1983), soprano española.
 Fructuoso Ontiveros (1820-1863), militar y caudillo argentino.
 Javier Ontiveros (n. 1997), futbolista español.
 Karin Ontiveros (n. 1988), modelo mexicana.
 Lucas Ontiveros (n. 1994), futbolista argentino.
 Lupe Ontiveros, Guadalupe Moreno (1942-2012), actriz estadounidense de origen mexicano.
 Montserrat Ontiveros Moreno (7/02/2003), estudiante de la Escuela Secundaria Técnica #16 (EST16), que vive en el municipio de La Huacana, Michoacán, México.
 Rubén Ontiveros, guionista de televisión español.
 Alberto Ontiveros, director de la compañía Gorguz Teatro de México
 Steven Robert "Steve" Ontiveros (26/10/1951) exbeisbolista estadounidense de las Ligas Mayores, que jugaba la tercera base.
 Steve Ontiveros (5/03/1961) exbeisbolista estadounidense de las Ligas Mayores nacido en Nuevo México, que jugaba como pícher.
 Ángel Ontiveros (20/05/1995) jugador de fútbol americano de Broncos (linebacker), nacido en García.

Lugares 
 Santa María Ontiveros, una localidad del estado de Yucatán, México.
 Villa de Ontiveros, una efímera villa española fundada en 1554 en la Provincia del Guayrá (Paraguay) en el actual noroeste del Estado de Paraná (Brasil).